Rus' puede referirse a:
  Rus', antiguo pueblo que habitó entre el noreste de Europa y el noroeste de Asia;
 Rusʹ de Kiev, estado monárquico medieval, germen de la actual Rusia; o
 Jaganato de Rus', ciudad estado de la Europa oriental.